Pimpinela hace referencia a varios artículos:

Plantas
 a cualquiera del género Anagallis, también llamadas saponarias, de la familia de las primuláceas;
 a cualquiera del género Desmodium, también llamadas amor seco, cadillos, pegapegas, kuereri o tlalamatl, de la familia de las fabáceas;
 a cualquiera del género Meibonia, también llamadas capitanas, de la familia de las fabáceas;
 a cualquiera del género Pimpinella, de la familia de las umbelíferas;
 a cualquiera del género Sanguisorba, de la familia de las rosáceas;
 el nombre común de la planta Catananche caerulea;
 el nombre común de la planta Vicia sativa.

Además
 al dúo melódico argentino Pimpinela, formado por los hermanos Joaquín y Lucía Galán;
 a la novela La Pimpinela Escarlata publicada en 1905 por Emma ("Emmuska") Orczy (1865–1947);
 Mario González Lozano, luchador profesional mexicano conocido por su alias Pimpinela Escarlata;
 a la revista argentina Pimpinela;
 a la revista sin fines de lucro Pimpi-Revista.